

События 
 Арабы захватили Энну (Кастроджованни) в Сицилии.
 11 марта — мученическая смерть в Кордове за веру христианского епископа Евлогия, как кульминация репрессий против мосарабов.
 Побережье Гипускоа подверглось нападению норманнов Бьорна Железнобокого. Король Наварры Гарсия I Иньигес попал в плен.
 Вторая битва при Альбельде между христианским союзом Астурии и Наварры (командующие Ордоньо I и Гарсия I Иньигес) и мусульманами c Верхней Границы (командующий — вали Муса II ибн Муса). Победа христиан. В плен к астурийцам попал сын Мусы, Лубб I ибн Муса, губернатор Толедо.
 Город Альхесирас разграблен викингами (на 62 кораблях) под командованием Бьорна Железнобокого.
 Балеарские острова опустошены северными пиратами.
 Нападение викингов на Руссильон и Прованс.
 Основан Университет Аль-Карауин (или ал-Карауиййин , фр. Université Al-Karaouine) — университет в городе Фес (Марокко).

Русь
 Первое летописное упоминание о Новгороде.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 859 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 859 году

См. также

Примечания